

Codici 
 mhl – codice ISO 639-3 della lingua mauwake

Sigle 
 MHL – Molodežnaja Chokkеjnaja Liga, detta anche Minor Hockey League, campionato russo di hockey su ghiaccio di terzo livello (dopo KHL e VHL)

Informatica 
 Mobile High-definition Link – Connettore combo USB/HDMI